Вудхендж,  — неолитический хендж и деревянный круг. Относится к комплексу памятников, включающих Стоунхендж, Эйвбери и ряд других на территории Уилтшира в Англии. Находится в округе Даррингтон к северу от Эймсбери, в 3 км к северо-востоку от Стоунхенджа и в 0,5 км от другого древнего памятника Даррингтон-Уоллс.

Открытие 
Вудхендж обнаружен в 1925 г. в ходе воздушной фотосъёмки. Раскопки памятника провела в 1926—1929 гг. Мод Каннингтон.

Датировка 
Керамика, обнаруженная при раскопках, была идентифицирована как желобковая керамика среднего неолита, однако были обнаружены и обломки более поздней колоколовидной керамики. Таким образом, объект был сооружен, скорее всего, в период существования традиции «колоколовидных кубков», охватывающей поздний неолит и ранний бронзовый век атлантической Европы.

Структура 
По мнению М. Каннингтон, памятник состоял из центрального погребения, окружённого шестью концентрическими кругами отверстий для свай, затем одиночным рвом и наконец, наружной насыпью шириной около 85 метров.

В погребении обнаружены останки ребёнка. По мнению Каннингтон, он был принесён в жертву. Останки, хранившиеся в Лондоне, были уничтожены во время немецких бомбардировок Лондона 1940—1941 гг. Также Каннингтон обнаружила скелет подростка в одном из раскопов.

В большинстве из 168 свайных отверстий обнаружены следы деревянных свай, однако Каннингтон отметила, что между вторым и третьим кольцами свай могли находиться менгиры. Раскопки 2006 г. показали, что там действительно находилась композиция из нескольких менгиров. Самые глубокие из свайных отверстий достигали 2 метров, а высота деревянных свай, по оценкам, составляла 7,5 метров над уровнем земли. Масса каждой сваи составляла до 5 тонн, а их расположение напоминало композицию из особого рода известняковых камней (:en:bluestones) в Стоунхендже, относящихся к третьей стадии сооружения памятника. В настоящее время места нахождения древних свайных отверстий маркированы современными бетонными сваями.

Канингтон отметила и ряд других сходных черт со Стоунхенджем; у обоих входы ориентированы примерно на восход солнца в середине лета, а диаметры деревянных кругов в Вудхендже и каменных кругов в Стоунхендже одинаковы, что придаёт дополнительный смысл сходным названиям этих памятников.

Связь с другими памятниками древности 
В 1966 году всего в 500 метрах от Вудхенджа, в Даррингтон-Уоллс, были обнаружены останки ещё одного древнего круга из деревянных свай той же эпохи.

Примечания

Ссылки 

 Digital Digging — website featuring KML maps of Woodhenge, including video, Google Earth files and reconstructions.

См. также 
 Даррингтон-Уоллс

Археологические объекты в Англии
Неолит Европы
Хенджи
Уилтшир